Large Binocular Telescope, spiegeltelescoop en ruimteobsevatorium in Arizona, Verenigde Staten
 LBT, het vrouwelijke deel van lgbt, te weten de lesbiennes, biseksuelen en transgenders